Landgoed Ockenburgh, een voormalig landgoed ten zuidwesten van Den Haag
 De wijk Kijkduin en Ockenburgh in stadsdeel Loosduinen van Den Haag
 De Vicus van Ockenburgh, een nederzetting uit de 2e eeuw na Chr. met een Romeins fort in de Haagse wijk Ockenburg.
 Vliegveld Ockenburg, een voormalig vliegveld ten zuidwesten van Den Haag waar in mei 1940 zwaar werd gevochten.
 Golfclub Ockenburgh, een golfclub op het voormalige landgoed
 Crematorium Ockenburgh in Den Haag

Loosduinen